SRFC wird als Abkürzung unter anderem für folgende Sportvereine verwendet:

Sacramento Republic FC, siehe Sacramento Republic
Sandridge Rovers F.C.
Saracens R.F.C.
Seattle Reign FC
Shamrock Rovers F.C.
Sligo Rovers F.C.
Stade Rennais F.C.
Stafford Rangers F.C.
Stanway Rovers F.C.
Suttonians R.F.C.
Swansea R.F.C.

Abkürzung